Dünsbach ist ein geographischer Name im Stadtgebiet von Gerabronn, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg:
 Dünsbach (Gerabronn), Stadtteil und Dorf von Gerabronn
 Dünsbach (Jagst), linker Zufluss der Jagst in Kleinforst, Stadtteil Dünsbach

Siehe auch:
 Dünzebach, linker Zufluss der Werra vor Eschwege, Werra-Meißner-Kreis, Hessen